Serenissima (din italiană: "prea-senina") se poate referi la:
 Denumirea atribuită Republicii Veneția în perioada renascentistă.
 Porecla echipei națională de fotbal din San Marino.